Johan Volny, né le  à Jablonec nad Nisou (République Tchèque), est un acteur et réalisateur tchèque travaillant pour l'industrie pornographique gay (autre alias connu : Vince Talbot).

Biographie 
Il est découvert par le réalisateur Robert Boggs en 2004. Il a travaillé exclusivement pour Ayor Studios pendant un an, avant de devenir un modèle exclusif d'Eurocreme en 2005. Il est gay.

Notes et références

Liens externes 
 

Acteur pornographique tchèque
Réalisateur tchèque
Réalisateur de films pornographiques gays
Acteur pornographique jouant dans des films gays
Naissance en avril 1985
Naissance à Jablonec nad Nisou
Naissance en Tchécoslovaquie